El topónimo Dañador puede referirse a:

Río Dañador, río que discurre por Sierra Morena oriental, norte de la provincia de Jaén, España.
Embalse del Dañador, pantano situado en la cuenca del río homónimo, en Montizón, comarca de El Condado de Jaén, España.